Mabrey ist der Familienname folgender Personen:

 Sunny Mabrey (* 1975), amerikanische Schauspielerin
 Vicki Mabrey (* 1956), amerikanische Fernsehjournalistin